Энрик () — фамилия и мужское имя.

Имя 
 Вивес-и-Сисилья, Жоан Энрик
 Валор-и-Вивес, Энрик
 Кавалло-Гулли, Энрика

Фамилия

См. также 
 Энрико
 Энрике
 Энрики
 Генрих
 Генри (имя)

Мужские имена